Uefa Europa League 2019/2020 var den 49:e säsongen av Uefa Europa League, Europas andra stora fotbollsturnering och den elfte säsongen sedan den bytte namn från Uefacupen.

Finalen skulle ha spelats den 27 maj 2020 på Stadion Energa Gdańsk i Gdańsk, Polen. Men turneringen avbröts under mars samma år på grund av coronavirusutbrottet. Den kommer dock att återupptas i augusti med hjälp av enkelmöten från kvartsfinalerna till finalen. De kommer att spelas i Tyskland med Rheinenergiestadion i Köln som finalarena.

Kvalomgångar

Preliminär kvalomgång

Första kvalomgången

Andra kvalomgången

Tredje kvalomgången

Playoff

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Grupp J

Grupp K

Grupp L

Slutspel

Seeding

24 lag från Europa League-gruppspelet kvalificerar sig för slutspelet, där 8 grupptreor från Champions League 2019/2020 ansluter. Gruppettorna i Europa League är tillsammans med de fyra bästa grupptreorna från Champions League seedade i lottningen, grupptvåorna i Europa League är tillsammans med de fyra sämsta grupptreorna från Champions League därmed oseedade i lottningen. Lag från samma nation kan inte lottas mot varandra (till exempel kan Sevilla inte ställas mot Getafe i sextondelsfinalen), inte heller kan lag som spelade i samma grupp lottas mot varandra (till exempel kan Malmö FF inte lottas mot FC Köpenhamn i sextondelsfinalen), lag som är seedade i lottningen spelar andra matchen på hemmaplan.

Europa League-ettor och tvåor

Slutspelsträd

Sextondelsfinaler

Åttondelsfinaler
På grund av coronavirusutbrottet sköts matcher i åttondelsfinalerna upp. Lagen som redan spelat det första mötet kommer spela det andra mötet som ett normalt dubbelmöte, medan lagen (Inter mot Getafe och Sevilla mot Roma) som inte spelat det första mötet kommer spela enkelmöte på neutral plan.

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Statistik 
I följande statistik är kvalomgångarna och playoff-matcherna inte medräknade.

Det har hittills gjorts 548 mål på 197 matcher, i genomsnitt  gjorda mål per match.

Skytteliga

Assistliga

Anmärkningslista

Se även
 Uefa Champions League 2019/2020
 Uefa Women's Champions League 2019/2020

Källor
 Officiell hemsida

Referenser